Arsène Lupin contre Arsène Lupin (1937), film français d’Henri Diamant-Berger ;
 Arsène Lupin contre Arsène Lupin (1962), film français d’Édouard Molinaro.